Коміт (керування версіями)
 
 COMMIT (SQL)

Див. також 
 , одна з ранніх мов програмування, орієнтована на обробку рядків